Volynka kan syfta på:

 Volynka (säckpipa) – en säckpipa från Ukraina

Geografi

Belarus 

 Volynka (vattendrag i Vitryssland), Vitsebsks voblast,

Tjeckien 

 Volyňka, vattendrag, Södra Böhmen, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar
Robotskapade Belarusförgreningar